Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji PTT Pattaya Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl japonsko-australský pár Kimiko Dateová a Casey Dellacquová, jehož členky nestartovaly společně. Dellacquová se rozhodla turnaje neúčastnit. Spoluhráčkou Dateové Krummové se stala Chorvatka Ajla Tomljanovićová, se kterou skončila ve čtvrtfinále na raketách páru Kudrjavcevová a Rodionovová.

Vítězem se stala čtvrtá nasazená dvojice Pcheng Šuaj a Čang Šuaj z Čínské lidové republiky, která ve finále zdolala rusko-australské turnajové trojky Alla Kudrjavcevová s Anastasií Rodionovovou. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 3–6 a 7–6, rozhodl o vítězkách až supertiebreak poměrem míčů [10–6].

Šuaj Pchengová si na okruhu WTA Tour připsala třináctý deblový triumf kariéry, když od roku 2011 vyhrála sedmé finále za sebou. Pro Šuaj Čangovou výhra znamenala čtvrté turnajové vítězství ze čtyřhry. Obě Číňanky získaly první společný titul.

Nasazení párů 
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Anabel Medinaová Garriguesová (semifinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (finále)
  Pcheng Šuaj /  Čang Šuaj (vítězky)

 Pavouk 

| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= N Lertcheewakarn   V Zvonareva
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02=
| RD2-team02= E Daniilidou   A Krunić
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[6]

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= Š Pcheng   Š Čang
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= O Savčuk   T Tanasugarn
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= K Date-Krumm   A Tomljanović
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= A Kudrjavceva   A Rodionova
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2='6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Ť-ž Čuang   L Kumkhum
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Thailand Open (Pattaya)
WTA Tour 2014